Porinaceae es una familia de hongos liquenizados en el orden Ostropales. Las especies de esta familia tienen una distribución amplia, especialmente en zonas tropicales húmedas.

Referencias

Enlaces externos
Outline of Ascomycota 2007

Ostropales
Líquenes